«Проклятие 2» () — американский фильм ужасов 2006 года, снятый режиссёром Такаси Симидзу, является сиквелом фильма «Проклятие».

В США фильм получил рейтинг PG-13.

Сюжет 

В начале фильма действие фокусируется на проклятом доме погибшей семьи Саэки. Проклятие родилось, когда Такэо Саэки в приступе ревности убил свою жену Каяко, сына Тосио и их кошку, прежде чем покончить с собой. Героиня прошлого фильма — Карен Дэвис, американская студентка, попыталась сжечь дом, чтобы положить конец проклятию. Однако несмотря на пожар, дом уцелел, а сама Карен была госпитализирована в японскую больницу.

История Обри 
Пасадена, штат Калифорния. Больная мать Карен, узнав о случившемся в Японии, посылает свою младшую дочь, Обри, в Токио, чтобы вернуть девушку домой. Встретившись в больничной палате, Карен умоляет Обри вызволить её из больницы, но та лишь испуганно отшатывается. Последнее, что говорит Карен: «Не ходи в этот дом». Там же Обри встречает местного журналиста — Исона, который хотел встретиться с её сестрой, чтобы разузнать о доме, который она подожгла. Привязанной к кровати Карен удается вырваться на свободу и убежать на крышу от Каяко, которая преследует её. Выбравшись на крышу, девушка в какой-то момент думает, что сходит с ума и что - это всего лишь галлюцинация, но в следующий момент призрак Каяко сбрасывает несчастную с крыши. Она падает на землю прямо перед Исоном и Обри, мгновенно погибая.

На следующий день Исон рассказывает Обри о проклятии, обитающем в доме Саэки. Приехав в проклятый дом, Исон заходит в него и находит старый дневник Каяко. Тем временем, Тосио хватает за руку Обри и втаскивает девушку внутрь. Забрав дневник, Обри и Исон узнают, что мать Каяко — Накагава Кавамата — была экзорцистом и скармливала изгнанные духи дочери, используя её в качестве «приманки» (духов привлекают дети, как образцы чистейшей души). Планируя посетить Накагаву на следующий день, Обри засыпает в квартире Исона, пока он проявляет некоторые фотографии дома Саэки. На одном из снимков проявляется дух Каяко и врывается в лабораторию, убивая молодого человека. На следующее утро Обри обнаруживает бездыханное тело Исона, увидев перед собой Каяко. В ужасе она выбегает из проявочной комнаты Исона, так как на всех фотографиях изображено лицо Каяко.

Проделав немалый путь, Обри находит мать Каяко в маленькой деревне. Кавамата объясняет, что проклятие необратимо, и его уже не остановить. Она понимает, что Обри привела Каяко с собой, и та убивает свою мать. После этого Обри возвращается в дом Саэки, но перед тем как войти, она звонит матери на прощание, сообщив ей о смерти Карен. Желая выяснить причину, почему Каяко убивает, она заходит в дом и проклятие переносит её в воспоминания, где Карен заходит в комнату Каяко, ища своего парня Дага (как было в первой части). Обри следует за Карен и неожиданно её снова переносят в воспоминания, где она застает в комнате мужа Каяко, Такэо Саэки, читавшего её дневник. Такэо нападает на Обри, и та, сопротивляясь, ломает лодыжку и ползет вниз по лестнице так же, как его жена. Несмотря на все попытки спастись, Такэо, догнав Обри, хватает её за волосы и ломает ей шею. Прежде чем умереть, Обри видит, как Такэо убивает малыша Тосио. Затем из другой комнаты выходит Каяко, которая удивленно смотрит на умирающую девушку. После этого Обри превращается в озлобленного духа, который становится заменой Каяко.

История Эллисон 
Две подруги — Миюки и Ванесса — под предлогом «дружбы» заманивают свою одноклассницу Эллисон в «самый проклятый дом во всей Японии», где всякий, кто войдёт в него — обречён (по словам девочек). Девочки, поднимаясь по лестнице, рассказывают Эллисон историю этого дома. Много лет назад здесь жила семья, но вскоре отец, заподозрив жену в измене, свернул ей шею, утопил их сына в ванной и в приступе ярости лишил жизни даже кошку. Говорят, что, убив свою жену, он завернул её труп в полиэтиленовый пакет и отнес его на чердак. Миюки и Ванесса уговорили Эллисон влезть в шкаф и сосчитать до десяти. Увидев призрак, Элиссон начала кричать, после чего Миюки и Ванесса в страхе покинули дом. Через некоторое время жертвой проклятия становится Миюки. Во время её романтического свидания в отеле со своим парнем Майклом, он просит её подождать несколько минут, пока тот примет душ. Неожиданно появляется Каяко и утаскивает Миюки сквозь зеркало. Выйдя из ванной комнаты, Майкл никого не находит.

На следующее утро Эллисон и Ванесса узнают от психолога школы мисс Дейл об изчезновении Миюки, и на вопрос, почему Ванесса и Миюки заперли её в том доме, Эллисон отвечает, что она сама этого хотела. Эллисон убегает, сопровождаемая мисс Дейл. Оставшись одна, Ванесса приходит в ужас, когда Тосио звонит ей с телефона Миюки, и девушка выбегает на улицу, где бежит к общественной телефонной будке и пытается позвонить Миюки. Однако она слышит предсмертный хрип Каяко, затем её за ноги хватает Тосио, и Ванесса становится второй жертвой Каяко. Спустя некоторое время Эллисон беседует с мисс Дейл в её офисе, рассказывая, что Миюки и Ванесса стали жертвой проклятия, так как вошли в проклятый дом, но узнает, что мисс Дейл тоже посещала тот дом, ничего не обнаружив. Эллисон объясняет, что она будет следующей жертвой Каяко. В этот момент, Эллисон видит с обеих сторон Миюки и Ванессу, как призраков, и мисс Дэйл, которая стала призраком, так как была уже убита Каяко, когда вошла в дом. Эллисон выбегает из офиса.

История Джейка 
Шесть месяцев спустя в многоквартирном доме в Чикаго, 11-летний Джейк Кимбл встревожен странными происшествиями, происходящими в здании. Мальчик замечает в коридоре незнакомца в капюшоне, ведущего себя очень странно. Он живёт по соседству с семьей Кимблов, в квартире семьи Флемингов. Каждую ночь Джейк слышит за стеной подозрительный стук и странные шорохи. Его сестра — Лэйси — обычная девушка, не обращает внимания на опасения брата. Однажды Джейку удается проникнуть в квартиру соседей, где он становится свидетелем того, как на неизвестного смотрят страшные глаза сквозь залепленную газетными листами окна. Глаза впиваются взглядом и в мальчика, который тут же покидает квартиру.

Тем временем, его отец Билл и мачеха Триш попадают под влияние проклятия. Билл узнает о том, что у Триш с кем-то интрижка, но только он успевает обвинить жену в неверности, как Триш убивает его сковородкой, приготовив утром завтрак. Салли, лучшая подруга Лэйси, также становится одержимой духом и погибает.

Некоторое время спустя Джейк и Лэйси возвращаются из школы и видят, что в квартире полный кавардак. Пока Лэйси обследует квартиру, Джейк находит тело своего отца. Через несколько минут он обнаруживает в ванной труп сестры. Призрак утопил девушку в ванной, в которой оказывается Триш. Одержимая призраком, она говорит испуганному мальчику, что пришло время для ванны, и через секунду Тосио утягивает её под воду. В ужасе Джейк выбегает из квартиры. Там он обнаруживает, что Флеминги тоже мертвы и сталкивается с незнакомцем в капюшоне. Неожиданно для зрителей, им оказывается до смерти напуганная Эллисон, скрывающаяся от призрака.

В конце фильма Эллисон рассказывает Джейку, что проклятие последовало за ней после того, как она вышла из сгоревшего дома. В слезах, он винит её за то что она привела зло, убившую всю его семью. Внезапно Джейк отшатывается в ужасе от Эллисон, увидев глаз Тосио в капюшоне Эллисон. Девушка цепенеет, не зная, что делать, и в этот же момент из капюшона вырываются руки призрака, обхватывают лицо Эллисон и утаскивают её внутрь. На пол перед Джейком падает пустая толстовка. Оставшись в полном одиночестве в коридоре, мальчик поднимает кофту, не веря в происходящее. Внезапно из рукава высовывается рука и хватает Джейка за запястье. Из толстовки с предсмертным хрипом высовывается голова Каяко. Камера показывает её лицо крупным планом, хрип усиливается и кадр полностью затемняется.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Молодёжные фильмы
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов Японии
Фильмы о привидениях
Проклятие
Фильмы ужасов США
Мистические триллеры
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы о Токио
Фильмы Такаси Симидзу
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года